L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 13 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
Bernard Tomic, dont le père a été banni provisoirement du circuit ATP pour avoir frappé un coéquipier de son fils, déclare forfait avant le tournoi.

Janko Tipsarević déclare forfait avant le début du tournoi, il est remplacé par Lukáš Rosol.

Tommy Haas et Xavier Malisse, forfaits avant le début du tournoi, sont remplacés par Lukáš Rosol et Viktor Troicki.

Pendant le tournoi 
Stanislas Wawrinka, fraîchement  mondial, déclare forfait au deuxième tour, fatigué de sa finale face à Rafael Nadal la semaine passée à Madrid.

Andy Murray abandonne juste après le gain du deuxième set au tie-break contre Marcel Granollers. Il déclare qu'il ne sera sans doute pas apte à jouer à Roland-Garros, à cause de son dos. Marcel Granollers réalise ainsi sa meilleure performance, au niveau du classement de l'adversaire, en battant le  mondial.

Benoît Paire bat Juan Martín del Potro, son premier top 10, en huitièmes de finale, en deux sets. Après avoir éliminé Marcel Granollers au tour suivant, il réalise la meilleure performance jusqu'alors de sa carrière en atteignant les demi-finales d'un tournoi Masters 1000 et ainsi s'assure d'être pour la première fois tête de série en grand chelem à Roland-Garros.

Le  Novak Djokovic est battu en quarts de finale par le Tchèque Tomáš Berdych,  mondial. Il s'agit de la deuxième fois que le joueur tchèque bat le Serbe.

Lauréats 
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit de son  et son  sur terre battue. Il remporte Rome pour la  et soulève ainsi son  de la saison. 

En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent le titre face à la paire indienne Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna. Il s'agit de leur  et  respectif, du  ensemble. Ils remportent Rome pour la  améliorant ainsi leur propre record de titres en double  avec un  dans la catégorie Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2013) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Sport en Italie en 2013
Rome
Tennis en mai 2013